Ральф Ингемар Карлссон (; род. 5 марта 1952 года, Гётеборг, Швеция) — шведский актёр театра и кино. Его жена - актриса Эва Далман. Ральф Карлссон получил образование в Государственной театральной школе Стокгольма. Долгое время играл в Городском театре Гётеборга. Наиболее известные фильмы: «Покажи мне любовь», «Моя собачья жизнь», «Звуки шума».

Фильмография

Ссылки 
 
 Ральф Карлссон на сайте КиноПоиск

Актёры Швеции
Актёры XX века
Актёры XXI века